Аделинг () — остзейский дворянский род и польский шляхетский герб.

Описание 
В серебряном поле червлёная с золотыми наконечником и оперением (или серебряный наконечник и золотое оперение) стрела, сопровождаемая по сторонам пятью розами первой эмали: тремя справа и двумя слева одна над другой.

Нашлемник: Три червлёные розы одна над другой между двух распростёртых крыльев — серебряного и червлёного. Намёт: Червлёный, подложенный серебром.

Литература 
 Baltisches Wappenbuch
 Краткая энциклопедия символов:Аделинг
 

Остзейское дворянство
Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением розы
Гербы с изображением стрелы
Гербы с изображением крыла